Casal de Béthune, nissaga noble d'Europa
 Norman Bethune, metge canadenc
 Toponímia:
 Riu Bethune, riu a Normandia
 Béthune, municipi francès al departament de Pas-de-Calais i a la regió de Nord-Pas-de-Calais 
 Districte de Béthune, districte francès
 Bethune (Colorado), població dels Estats Units d'Amèrica 
 Bethune (Carolina del Sud), una població dels Estats Units d'Amèrica